Pallio – abito greco antico
 Pallio – paramento liturgico usato nella Chiesa cattolica
 Pallio o Mantello – un elemento dell'anatomia dei molluschi
 Pallio – Corteccia cerebrale